Katwijk, village néerlandais de la commune de Cuijk, aux Pays-Bas ;
 Katwijk aan den Rijn, localité de la commune de Katwijk ;
 Katwijk aan Zee, localité de la commune de Katwijk ;
 Katwijk, commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale.
Homonymie de toponyme